() — японская компания-производитель лабораторного оборудования, измерительных приборов, аналитического и медицинского оборудования, базируется в Киото. Компания была основана  в 1875 году.

История 
 1875 — Гэндзо Симадзу (1839—1894) начинает изготавливать химические и физические приборы.
 1877 — Гэндзо Симадзу построил воздушный шар и успешно запустил его вместе с человеком на борту.
 1895 — Начато производство аккумуляторных батарей.
 1896 — Умэдзиро Симадзу берет себе имя своего отца Гэндзо Симадзу и, объединившись со своим младшим братом, добивается успеха в получении рентгенограмм. Это было уже на следующий год после открытия Рёнтгеном рентгеновских лучей.
 1909 — Впервые в Японии изготовлена медицинская рентгеновская установка.
 1917 — Становится независимой компания Japan Storage Battery Co., Ltd., известная своими GS батареями. Начато производство установок для испытания материалов.
 1919 — Начат выпуск продукции на Sanjo Works — сегодняшнем головном предприятии «Симадзу».
 1920 — Начат выпуск производственного оборудования.
 1929 — Начато производство приборов и оборудования для автоматического контроля и управления технологическими процессами.
 1930 — Гэндзо Симадзу-младший (1869—1951) приглашен на обед к императору Хирохито как один из десяти крупнейших изобретателей Японии.
 1934 — Впервые в Японии изготовлен спектрограф.
 1936 — Начато производство авиационного оборудования.
 1947 — Впервые в Японии начато производство электронных микроскопов.
 1951 — Император Хирохито посетил Sanjo Works.
 1953 — Начато производство эмиссионных спектрометров с прямым отсчетом.
 1956 — Впервые в Японии изготовлен газовый хроматограф.
 1968 — Образована Shimadzu Europa GmbH, ФРГ.
 1971 — Образован Центр по использованию аналитического оборудования.
 1975 — Празднование столетнего юбилея со дня основания. Образование Shimadzu Scientific Instruments, Inc., Колумбия, штат Мэриленд, США.
 1977 — Изготовлен рентгеновский томограф.
 1979 — Образована Shimadzu Precision Instruments, Inc., США.
 1980 — Основан научный фонд «Симадзу».
 1981 — Капитал корпорации превысил 10 млрд иен, а оборот достиг 100 млрд иен.
 1983 — Начато производство аналитического оборудования в США.
 1984 — Изготовлена установка магнитно-резонансного изображения. Начато производство биотехнологических приборов.
 1985 — Начат выпуск продукции на Atsugi Works — предприятии по производству оптоэлектронного оборудования.
 1986 — Император Акихито посетил Sanjo Works.
 1987 — Начато производство аналитического оборудования в ФРГ.
 1988 — Образован офис «Симадзу» в Москве.
 1989 — Присоединение Kratos Group PCL, Великобритания.
 1991 — Основан научно-исследовательский институт Кэйханна.
 1992 — Принят новый фирменный лозунг «Здоровье человека и Земли». Основано совместное предприятие по производству медицинской аппаратуры в Китае. Основано совместное предприятие Toshiro Shimadzu PVT. Ltd. в Индии.
 1993 — Разработка пластмассы на основе молочной кислоты, разлагаемой микроорганизмами.
 1994 — Образована Shimadzu Australia Manufacturing PTY Ltd. в Австралии.
 1995 — Фирма отметила 120-летие с момента основания.
 1996 — Образованы Shimadzu Philippines Manufacturing Inc., Shimadzu USA Manufacturing Inc., Shimadzu Medical Systems PTY LTD.
 1997 — Образованы Shimane Shimadzu Corporation, Shimadzu Vietnam Medical High-Tech Company Ltd.
 1998 — Образована Shimadzu Hong Kong LTD. Приобретена Nordiko LTD, UK.
 1999 — Образована Shimadzu Instruments Manufacturing (Сучжоу).
 2001 — Образован офис «Симадзу» в Санкт-Петербурге. В 2001 году компания также разработала сверхвысокоскоростную видеокамеру HyperVision HPV-1.
 2002 — Образованы офисы «Симадзу» в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке.
 2002 — Нобелевская премия по химии за 2002 год присуждена 43-летнему сотруднику компании «Симадзу» Коити Танаке за цикл работ в области методов мягкой десорбции / ионизации при масс-спектрометрических исследованиях макромолекул.
 2003 — Разработан первый в мире полноразмерный плоскопанельный детектор прямого преобразования Safire FPD для медицинских рентгеновских систем.
 2005 — Празднование 130-летия со дня основания.
 2006 — Построен новый завод по производству аналитического оборудования Sanjo Works в Киото.
 2008 — Компания Shimadzu приобрела бизнес по производству турбомолекулярных насосов у Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
 2017 — Shimadzu приобрела AlsaChim.
 2018 — Shimadzu приобрела германскую Infraserv Vakuumservice GmbH, чтобы усилить продажи турбомолекулярных насосов и возможность обслуживания в Европе.
 2019 — дочерняя компания Shimadzu, Medical в США приобрела CORE Medical Imaging, Inc., чтобы укрепить бизнес в сфере здравоохранения в Северной Америке.

См. также 
 Лабораторное оборудование
 Хроматограф
 Спектрофотометр

Примечания

Ссылки 

 Shimadzu Corporation Global
 Shimadzu Украина
 Shimadzu Россия

Производители электроники Японии
Компании Киото